Мария Климова:
* Климова, Мария Андреевна (Маруся Климова; род. 1989) — российская киноактриса.
 Климова, Мария Леонтьевна (род. 1979) — российская киноактриса.